Крецешть () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Крецешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Крецешть.
 Крецешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Бістра.
 Крецешть () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Відра.
 Крецешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративно підпорядковується місту Тиргу-Кербунешть.